, chanteur d'opéra américain

Autre 
 (124075) Ketelsen est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Homonymie de patronyme germanique